Рао — индийская фамилия.

Известные носители:
 Рао, Анджали — журналист и телеведущая CNN International.
 Рао, Дилип (род. 1973) — американский актёр.
 Рао, Кальямпуди Радхакришна (род. 1920) — индийский математик, статистик.
 Рао, Ратнагар (~1700) — индийский святой, йогин.
 Раджа Рао (1908—2006) — индийский писатель.
 Рао, Сунита (род. 1985) — индийская теннисистка.
 Рао, Теджиндер Сингх (1931—2001) — кенийский хоккеист на траве.
 Рао, Чандра Раджешвар (1914—1994) — индийский политик.
 Рао, Чинтамани Нагеса Рамачандра (род. 1934) — индийский химик.

См. также 
 РАО